Millares puede referirse a:
 Millares, plural de millar.
 Millares, municipio de la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, España.
 Millares (Baleira), aldea de la parroquia de Braña, del municipio lucense de Baleira, Galicia, España.
 Castillo de Millares, situado en el término municipal de Millares (Valencia), España.
 Los Millares, yacimiento prehistórico situado en la provincia de Almería, Andalucía, España.